Grobner ou Gröbner peut faire référence à : 

 Harald Grobner (né en 1980), mathématicien autrichien.
 Wolfgang Gröbner (1899-1980) mathématicien autrichien.
 Base de Gröbner
 Wilfried Gröbner (né en 1949), footballeur et entraîneur allemand.